Georgenstein oder Georgsstein steht für

 Georgsstein (Hannover), Inschriftenstein am Fuß der Georgeneichen, den als Naturdenkmälern ausgezeichneten Eichen im Georgengarten von Hannover
 Georgenstein (Isar), Felsblock im Flussbett der Isar östlich von Baierbrunn im Landkreis München